Пол Дж. Комба () — італійсько-американський астрономом й відомий першовідкривач астероїдів.

Життєпис 
Народився 1926 р. в Італії й переїхав до США після Другої світової війни у 1946 р. у 20-річному віці, маючи стипендію на навчання у Калтеху, де в 1951 р. він отримав ступінь Ph.D. в області математики. Після закінчення університету він викладав у Гавайському університеті до 1960 р., коли він перейшов на роботу в фірму IBM як розробник програмного забезпечення.

Досягнення 

Пол Комба присвятив багато часу відкриттю астероїдів та малих планет й на червень 2010 він вважався першовідкривачем 599-ти об'єктів. Він відомий також як винахідник методу множення Комба, що використовується в комп'ютерній техніці й базується на алгоритмі множення у стовпчик. У 2003 р. його було нагороджено відзнакою Leslie C. Peltier за вагомий вклад Комба у розвиток астрономії.
 
На його честь названо астероїд 7636 Комба.

Примітки 

Астрономи XX століття
Астрономи XXI століття
Астрономи США
Італійські астрономи
Відкривачі астероїдів
Науковці, на честь яких названо астероїд
Італійські емігранти до США